Campagnol de montagne est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs taxons différents parmi les campagnols, sortes de petits rongeurs.

 au singulier, le Campagnol des montagnes est l'un des noms donnés à l'espèce Dinaromys bogdanovi appelée aussi, entre autres, Campagnol de Martino;
 au pluriel, les Campagnols des montagnes désignent l'ensemble des espèces du genre Alticola.

Voir aussi le Campagnol montagnard (Microtus montanus)

Notes et références 

Nom de rongeur ambigu
Rongeur (nom vernaculaire)
Cricetidae